Martin Hayes peut désigner :
 Martin Hayes, né en 1962, est un musicien traditionnel irlandais ;
 Martin Hayes, né en 1966, est un ancien footballeur anglais.

Voir aussi